Raisch ist der Familienname folgender Personen:

  

Raisch ist eine Wüstung in der Oberpfalz in Bayern.

Siehe auch:
 Reisch
 Reisz